Les  sont un groupe de reptiles marins éteints qui ont vécu au Jurassique moyen. Ce sont les premiers Plesiosauria apparus. Ils sont généralement de petite taille si on les compare à leurs cousins lointains : les Elasmosauridae.

Présentation 
La famille a été nommée en 1825 par John Edward Gray pour accueillir le genre Plesiosaurus.

Plesiosaurus est le seul genre dont on est sûr de l'appartenance à cette famille. Plusieurs autres genres pourraient être affectés aux Plesiosauridae, mais il y a des doutes :
 Microcleidus appartenait auparavant à cette famille, mais il a été retiré de celle-ci en 2012 à la suite d'une étude menée par Benson et al.. Cette étude a mené à la création d'une nouvelle famille : les Microcleididae. Les genres Microcleidus, Lusonectes, Occitanosaurus, Hydrorion et Westphaliasaurus ont été raffectés à celle-ci ;
 Seeleyosaurus est pour l'instant considéré comme appartenant aux Plesiosauridae, mais les chercheurs ne sont pas certains de cette classification.

Bibliographie 

 Ketchum, HF, et Benson, RBJ, 2010. «interrelations mondiales de Plesiosauria (Reptilia, Sauropterygia) et le rôle central de taxon échantillonnage dans la détermination du résultat des analyses phylogénétiques." Biological Reviews, v. 85, p. 361-392 doi: 10.1111 / j.1469-185X.2009.00107.x 
 John Edward Gray, 1825, Ils étaient Pliosaures pliosauroidea et plésiosaures Plesiosauria "A Synopsis du Genera des reptiles et amphibiens, avec une description de quelques nouvelles espèces», Annales de philosophie (British Museum) 10: 193-217
 Roger BJ Benson, Mark Evans et Patrick S. Druckenmiller (2012). "High diversité, faible disparité et petit corps Taille en plésiosaures (Reptilia, Sauropterygia) de la limite Trias-Jurassique" . PLoS ONE 7 (3) :. e31838 doi : 10.1371 / journal.pone.0031838 . PMC 3306369 .  .

Voir aussi 
 Liste de plésiosaures
 Liste de familles des reptiles disparus

Liens externes

Notes et références 

Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Plésiosaure (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1825